Courage (bier), Belgisch bier van hoge gisting
Courage (1986), een Amerikaanse televisiefilm geregisseerd door Jeremy Kagan
Courage (organisatie), een netwerkorganisatie die duurzame ontwikkeling in de melkveehouderij nastreeft.
Courage Quashigah,  een Ghanees militair en politicus
Courage het bange hondje, een humoristische tekenfilmserie
Courage Under Fire, een Amerikaanse mystery-oorlogsfilm uit 1996
Piers Courage, een Formule 1 -coureur uit Groot-Brittannië